Een seksclub is een uitgaansgelegenheid met een vast pand waarbij het kunnen uitvoeren van seksuele handelingen een belangrijk onderdeel is.

In de meeste grote steden in Noord-Amerika en West-Europa bevinden zich seksclubs, waarvan vele met een permante locatie. Veel seksclubs hebben swingers als doelgroep.

Er zijn verschillende typen seksclub, waaronder:
Bordeel
Gay sauna
Homobar
Nachtclub
Parenclub
Peepshow

Soms is er ook een darkroom.

Erotiek